Паницаможе да се отнася за:
 Дълбок домакински съд за сервиране на храна
 Хора
 Васил Паница (р. 1947) – хирург, доцент в МУ в Пловдив, народен представител от СДС и ДСБ (2001 – 2009);
 Дими Паница (1930 – 2011), американски журналист от български произход, филантроп;
 Евстати Паница (1883 – 1976), български финансист;
 Коста Паница (1857 – 1890), български революционер и военен деец;
 Тодор Паница (1879 – 1925), български революционер, племенник на Коста Паница,
 Паница е името на село Мирсини (до 1957), разположено на полуостров Мани, Гърция.

Съдове
Български фамилни имена